Hailer steht für:

 Hailer (Gelnhausen), ein Stadtteil von Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Hailer ist der Familienname folgender Personen:
 April Hailer (* 1959), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Camillo  Hailer (1862–1931), württembergischer Oberamtmann
 Ekkehard Hailer (1877–1939), deutscher Bakteriologe
 Martin Hailer (* 1965), deutscher evangelischer Theologe
 Thomas Hailer (1945–2014), deutscher Schauspieler
 Walter Hailer (1905–1989), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Heiler